Monoki István (1887–1963) könyvtáros, bibliográfus
Monoki István (1925) orvos, szakíró